Feuertod bezeichnet:
 die Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen
 den Unfalltod bei einem Brand 
 den Suizid durch Selbstverbrennung

Titel
Polizeiruf 110: Feuertod, deutscher TV-Krimi